NCIS har flere betydninger:

 NCIS – en føderal efterretningstjeneste i USA
 NCIS (tv-serie) – en amerikansk tv-serie
 NCIS Los Angeles – en amerikansk tv-serie fra 2009, en spinoff fra ovennævnte